Entrega ao cliente - transferência da posse de um bem de uma entidade, o fornecedor, para aquela à qual o bem se destina, o cliente 
Entrega (álbum) - do cantor francês Chris Durán
Entrega (álbum Sandrinha) - do cantora mineira Sandrinha

Desambiguação